Jamalpur (stad) - Een stad in Bangladesh
 Jamalpur (zila) - Een district van Bangladesh